3e Legergroep (Duitsland) - Duitse legereenheid
 3e Legergroep (Japan) - Japanse legereenheid
 3e Legergroep (China) - Chinese legereenheid